

Televisione 

 Buon pomeriggio – programma televisivo andato in onda su Retequattro negli anni 90, con Patrizia Rossetti
 Buon pomeriggio – programma televisivo andato in onda su Canale 5 negli anni 2000, con Maurizio Costanzo
 Buon pomeriggio – programma televisivo in onda su Telenorba e TG Norba 24, con Michele Cucuzza e  Mary De Gennaro

Radio 

 Buon pomeriggio – programma radiofonico andato in onda negli anni 70, con Maurizio Costanzo e Dina Luce